Орфанидес () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Орфанидес, Петрос (род. 1996) — греческий футболист, полузащитник клуба «Ксанти».
 Орфанидес, Теодор (1817—1886) — греческий биолог, ботаник, писатель и поэт. См. также 
 Орфанидис, Георгиос (1859—1942) — греческий стрелок, чемпион и призёр летних Олимпийских игр 1896.